Domján László (1948) labdarúgó (Ferencvárosi TC)
 Domján László (1953) orvos 
 Domján László (1964) katonatiszt, vezérőrnagy